Барсовый:

 Барсовый — посёлок при железнодорожном разъезде на ветке Уссурийск — Хасан.
 Барсовый — бывший государственный зоологический заказник. Располагался в южной части Приморского края (Хасанский район).